est la formule brute de plusieurs isomères. 

 5-déhydroépistérol, numéro CAS 
 ergostérol, numéro CAS 
 ergocalciférol ou vitamine D2, numéro CAS 
 lumistérol, numéro CAS